Шойерер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шойерер, Отто — немецкий художник-анималист.
 Шойерер, Юлиус — немецкий художник-анималист.